Flegias – personaggio della mitologia greca
 Flegias – cantante e batterista italiano
 Flegiàs – personaggio della serie di anime e manga I Cavalieri dello zodiaco